Мэр Павии является избранным политиком, который вместе с городским советом города отвечает за стратегическое управление Павии в области Ломбардия (Италия).

Нынешний мэр - , являющийся членом правой популистской партии "Лига Севера", вступил в должность 30 мая 2019 года.

Общая информация 

Согласно Конституции Италии, мэр Павии является членом городского совета.

Мэр избирается населением Павии, которое также избирает членов городского совета, контролирующих курс политики мэра. Также члены совета имеют право добиться его отставки путем вотума недоверия. Мэр имеет право назначать и освобождать членов своего правительства.

С 1993 года мэр избирается непосредственно электоратом Павии: на всех выборах мэра в Италии в городах с населением более 15 000 человек избиратели выражают прямой выбор (то есть, в пользу кандидата) или непрямой выбор (то есть, в пользу партии кандидата). Если ни один кандидат не набирает не менее 50% голосов, два главных кандидата проходят во второй тур, который должен состояться через две недели. Выборы в городской совет основаны на прямом выборе кандидата с преимущественным голосованием: избирается кандидат с наибольшим количеством голосов. Количество мест для каждой партии определяется пропорционально.

Список мэров Павии

Миланское герцогство (1395—1797)

Королевство Италия (1805—1814)

Ломбардо-Венецианское королевство (1814—1860)

Королевство Италия (1860—1946)

Итальянская Республика (с 1946 г.)

Выборы в городской совет (1946—1993) 
С 1946 по 1993 год мэр Павии избирался городским советом.

Прямые выборы (с 1993 г.) 
С 1993 года, в соответствии с положениями нового закона о местной администрации, мэр Павии избирается путем прямых выборов (изначально каждые четыре, а затем каждые пять лет).

Примечания

Библиография 
 

Мэры Павии
Политика Ломбардии